Molnár Lajos (1837–?) tanár, földhitelintézeti becslő, gazdasági író
 Molnár Lajos (1849–1892) református gimnáziumi tanár, lelkész
 Molnár Lajos (1853–1942) ornitológus, körjegyző
 Molnár Lajos (1857–1905) jogász, előadó, újságíró, pénzügyi hivatalnok
 Molnár Lajos (1864–1913) rendőrkapitány
 Molnár Lajos (1902–1971) költő, szerkesztő, református lelkész
 Molnár Lajos (1913–2005) kajakozó, síelő, edző
 Molnár Lajos (1927–2015) labdarúgó (Újpest)
 Molnár Lajos (1929–) sebészorvos, angiológus
 Molnár Lajos (1946–2015) orvos, politikus, egészségügyi miniszter
 Molnár Lajos (1960) költő, újságíró
 Molnár Lajos (1964) matematikus, egyetemi tanár, az MTA doktora
 Molnár Lajos tanár, neveléstörténész, Vác alpolgármestere
 Molnár Lajos (1971) videografikus, grafikus- és festőművész
 Molnár Lajos táncos, koreográfus

hasonló nevűek
 Molnár H. Lajos (1946–2016) író, közíró, szerkesztő, dramaturg, riporter